Aspirazione – in fisica e ingegneria, una fase del ciclo termodinamico di un motore a combustione interna;
 Aspirazione – in fonetica, un soffio espiratorio legato alla pronuncia di alcuni suoni;
 Aspirazione – in medicina, il passaggio di bolo nelle vie aeree, oltre la laringe.